Hargitai János (1953) lovas, díjugrató, edző
 Hargitai János (1958) politikus, országgyűlési képviselő (KDNP)
 Hargitai János (?) hangmérnök